Rosa 'Swan Lake' (Лебединое озеро) — сорт роз класса Плетистые крупноцветковые розы ().

Регистрационное название: Swan Lake.

Биологическое описание 

Высота куста 180—365 см.

Листва тёмно-зелёная.

Цветки 7—8 см в диаметре, махровые, чашевидные, белые с розовым налётом в центре. В группах 1—3 цветка.

Лепестков около 50.

Цветение повторное.

Аромат мягкий.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до 9b (−1.1 °C… −3.9 °C).

Устойчивость к мучнистой росе хорошая, к чёрной пятнистости слабая.

Сорт популярен в северной Европе благодаря устойчивости цветков к дождю.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Swan Lake' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Swan Lake